Bangli (Tabanan), plaats in Tabanan, Bali
 Bangli (onderdistrict), onderdistrict op Bali
 Koninkrijk Bangli, een koninkrijk op Bali, tot 1908